Woolridge ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Woolridge (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Orlando Woolridge (1959–2012), US-amerikanischer Basketballspieler